Дженніфер Капріаті була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Наталі Деші.

Олена Бовіна виграла титул, у фіналі перемігши Наталі Деші з рахунком 6–2, 2–6, 7–5. Це був 1-й титул для Бовіної за сезон і 3-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

Pilot Pen Tennis
2004